Гирдзияускас — литовская фамилия. Известные носители: 

 Гирдзияускас, Витаутас (1904—1972) — советский микробиолог, эпидемиолог, иммунолог.
 Гирдзияускас, Витаутас (1930—2019) — литовский писатель. 
 Гирдзияускас, Юозапас (1935—2014) — литовский литературовед.